Palm Coast ist die Bezeichnung für:
 Palm Coast (Florida), eine Ortschaft im Flagler County, im US-Bundesstaat Florida
 Palm Coast Marina, ein Hafen im Flagler County, im US-Bundesstaat Florida